Единая лига ВТБ 2021/2022 — 13-й официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ, международного клубного баскетбольного турнира среди профессиональных команд из Восточной Европы.

Формат 
В турнире примут участие 12 команд, которые сыграют по круговой системе в два круга. Восемь лучших команд по итогам регулярного сезона примут участие в плей-офф, все серии пройдут до трёх побед по схеме 2-2-1. Матчи начнутся на площадках команд, занявших более высокое место по итогам регулярного сезона.

Команды 
Химки не приняли участия в турнире из-за отсутствия финансирования.

25 февраля 2022 года «Калев», 28 марта 2022 года «Зелёна-Гура» вышли из числа участников Единой лиги ВТБ.

Участники

Города и арены

Суперкубок 

Суперкубок был проведён в Москве во дворце спорта «ВТБ Арена» с 18 по 19 сентября 2021 года.

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align: center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА ||3-0||align=left|Нижний Новгород
|78:64
|91:89
|88:75
|—
|—
|-
|align=right|Зенит||3-0||align=left|Енисей
|104:55
|83:75
|82:55
|—
|—
|-
|align=right|УНИКС||3-0||align=left|Автодор
|106:76
|97:59
|88:79
|—
|—
|-
|align=right|Локомотив-Кубань||3-0||align=left|Парма-Парибет
|76:70
|100:84
|101:78
|—
|—
|}
* при необходимости

Полуфиналы 
{| class=wikitable style="text-align: center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА||3-1||align=left|Локомотив-Кубань
|93:90
|86:72
|82:94
|94:84
|—
|-
|align=right|Зенит||3-1||align=left|УНИКС
|65:74
|76:67
|68:67
|75:69
|—
|}
* при необходимости

Серия за 3-е место 
{| class=wikitable style="text-align: center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|УНИКС||3-1||align=left|Локомотив-Кубань
|90:75
|81:94
|93:87
|94:73
|—
|}
* при необходимости

Финал 
{| class=wikitable style="text-align: center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра
!width=80|5-я игра*
!width=80|6-я игра*
!width=80|7-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА||3-4||align=left|Зенит
|83:59
|82:73
|79:93
|111:110 (2OT)
|95:97
|63:82
|75:81
|}
* при необходимости

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд был проведён в Москве во дворце спорта «ВТБ Арена» 20 февраля 2022 года.

Награды 
 Самый ценный игрок регулярного сезона: Марио Хезоня (УНИКС)
 Самый ценный игрок плей-офф: Джордан Мики (Зенит)
 Лучший снайпер: Эррик Макколлум (Локомотив-Кубань)
 Лучший защищающийся игрок: Джордан Мики (Зенит)
 Лучший шестой игрок: Билли Бэрон (Зенит)
 Лучший дебютант сезона:
 Лучший перфоманс сезона: Энтони Хики (Астана)
 Лучший молодой игрок: Андрей Мартюк (Локомотив-Кубань)
 Тренер года: Димитрис Итудис (ЦСКА)

MVP месяца 

По версии Единой лиги ВТБ

По версии болельщиков

Единая молодёжная Лига ВТБ 

В сезоне 2021/2022 проводится восьмой розыгрыш Единой молодёжной Лиги ВТБ — турнира среди молодёжных команд 8 российских клубов Единой лиги ВТБ, к которым присоединились молодёжные команды баскетбольных клубов МБА, «Руна», «Самара» и «Химки».

Формат 
12 команд играют в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. Регулярный сезон проходит с 4 октября 2021 по 26 марта 2022 года. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона выходят в финал в «Финал восьми», который пройдет в Москве в Баскет Холле Москва.

Регулярный сезон

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общие количество набранных очков;
 Количество набранных очков в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Количество забитых мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей;
 Общее количество забитых мячей.

Плей-офф 
«Финал восьми» (Плей-офф) Единой молодёжной лиги ВТБ проходил с 19 апреля по 21 апреля 2022 года в Москве.

Сетка

Матчи за 5-8 места

Награды

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного сезона: Кирилл Есипов (МБА-2)
 Символическая пятёрка регулярного сезона:
 Кирилл Есипов (МБА-2)
 Егор Сорокин (Зенит-М)
 Алексей Чиженок (МБА-2)
 Даниил Кирилюк (ЦСКА-Юниор)
 Борис Митькин (Руна-2)
 MVP «Финала восьми»: Андрей Топтунов (Зенит-М)
 Символическая пятерка «Финала восьми»:
 Филипп Гафуров (ЦСКА-Юниор)
 Егор Рыжов (Зенит-М)
 Кирилл Есипов (МБА-2)
 Кирилл Темиров (Локомотив-Кубань-2-ЦОП)
 Дмитрий Кадошников (Химки-2)
 Тренер года: Максим Учайкин (Зенит-М)

MVP месяца

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт Единой молодёжной лиги ВТБ

Единая лига ВТБ в сезоне 2021/2022
2022 год в Казахстане